Renault Monaquatre — переднемоторный заднеприводный автомобиль с четырёхцилиндровым карбюраторным двигателем водяного охлажедния, малого класса (семейный), выпускавшийся фирмой «Рено» в 1931—1936 гг.

Технические характеристики 
Выпущенный в октябре 1931, Monaquatre (тип UY1) был в целом подобен модели более крупного класса Renault Primaquatre. В частности, у обеих моделей общая колёсная база 2,650 мм (104.3 ″).

Компоновка и основные узлы автомобиля соответствовали эпохе:
 рамная конструкция кузова;
 рядный четырёхцилиндровый двигатель;
 трёхступенчатая КПП с ручным управлением;
 зависимые подвески колёс;
 барабанные тормозные механизмы с тросовым приводом;
 6-вольтовая бортовая электросеть.

Модификации 
На Парижском автосалоне 1932 года была представлена новая версия «тип YN1», отличавшаяся увеличенным от 1289 см3 до 1463 см3 объёмом двигателя.

На Парижской автовыставке в октябре 1933 года появился тип YN2 с изменённым капотом и более покатой решёткой радиатора. YN2 стал таким образом переходной моделью к более «аэродинамическим», модным формам. В это время задняя часть из вертикальной также становится покатой. К этому времени Monaquatre предлагался с семью типами кузова, в том числе 4-дверным седаном с четырьмя или шестью боковыми окнами. Самой дорогой модификацией был 2-дверный двухместный кабриолет.

Выпуск YN2 продлился лишь несколько месяцев, и в начале 1934 появился «аэродинамический» YN3, первоначально всего лишь в двух кузовах. В сентябре 1935 вышла последняя версия YN4. В 1936 году Monaquatre YN4 уступил место Renault Celtaquatre.

Кроме различных легковых моделей выпускался также и развозной фургон (Boulangère).

Галерея

Примечания

Литература 
 René Bellu: Toutes les Renault. Des origines à nos jours. Éditions Jean-Pierre Delville, Paris 1979, ISBN 2-85922-023-2

Monaquatre